Niemcy:
 Harthausen – dzielnica Filderstadt
 Harthausen – dzielnica Gammertingen
 Harthausen – dzielnica Ulm
 Harthausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz

Zobacz też:
 Hartshausen